Натуральне число 210
 210 рік до нашої ери
 210 рік нашої ери